BWE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Braunschweig (Germania)
 bwe – codice ISO 639-3 della lingua bwe karen